Paritat de poder adquisitiu, mètode utilitzat per a calcular una taxa alternativa de canvi de monedes de dos països
 Partit del Poble Palestí, partit comunista palestí
 Point-to-Point Protocol , protocol de nivell d'enllaç estandarditzat associat a la pila TCP/IP d'ús en Internet
 Punts per polzada, unitat de mesura per a resolucions d'impressió, concretament, el nombre de punts individuals